Демир

Персоналии 
 Демир-бей — один из золотоордынских беев, участник Битвы на Синих Водах 1362/1363 годов.
 Демир, Айкут (род. 1988) — турецкий футболист.
 Демир, Махмут (род. 1970) — турецкий борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
 Демир, Неслихан (род. 1983) — турецкая волейболистка, нападающая стамбульского «Эджзаджибаши» и сборной Турции.
 Демир, Фехми (1957—2015) — турецкий политик.
 Демир, Юсуф (род. 2003) — австрийский футболист турецкого происхождения.

Топонимы 
 
 Демир-Капу — горная вершина в Крыму (1540 м), вторая по высоте точка Крымских гор.

См. также 
 Демир Кыргыз Интернэшнл Банк — международный коммерческий банк Кыргызской Республики.
 Тимур